Skaggs est le nom de plusieurs personnalités américaines :
 David Skaggs (1943-), homme politique américain.
 Jimmie F. Skaggs (1944-2004), acteur américain.
 Kyle Skaggs (1985-), ultra-traileur américain.
 Ricky Skaggs (1954-), musicien américain.
 Tyler Skaggs (1991-2019), joueur américain de baseball.